Espelho - superfície refletora
Espelho (construção), usada em instalações elétricas 
Espelho (computação), sítio duplicado

Ou ainda
 Espelho d'água

Na música 
Espelho (álbum) - EP de estreia da rapper brasileira Drik Barbosa

Desambiguação